Люксембургский район

 Люксембургский район — прежнее название Болнисского района Грузии.
 Люксембургский район — район Оренбургской области в 1934—1962 годах
 Люксембургский район — район Украинской ССР в 1925—1939 годах.